Национальный чемпионат I 1983/1984 () — 82-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1983/1984
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1983 году
Спорт в Венгрии в 1984 году